Cifuentes puede referirse a:

Lugares 
 Cifuentes, municipio de la provincia de Guadalajara (España);
 Río Cifuentes, río de España que nace en el municipio del mismo nombre y desemboca en el río Tajo;
 Partido judicial de Cifuentes, uno de los partidos judiciales en que estaba dividida la provincia de Guadalajara (España) hasta 1965;
 Cifuentes de Rueda, pueblo del municipio de Gradefes (León, España).
 Cifuentes, municipio de la provincia de Villa Clara (Cuba).

Nobleza 
 Condado de Cifuentes, un título nobiliario español, basado en el municipio de Cifuentes.

Apellido 
 Abdón Cifuentes (1835-1928), político chileno;
 Anselmo Cifuentes (1833-1892), empresario y político español;
Camilo Cifuentes (n. 1971), humorista e imitador colombiano;
 Cristina Cifuentes (n. 1964), política española;
 Federico Cifuentes (1931-2012), político español;
 Hugo Cifuentes (1923-2000), fotógrafo ecuatoriano;
 Jorge Luis Cifuentes (n. 1987), patinador colombiano;
 Oscar Cifuentes (1892-1952), médico y político chileno;
 Paco Cifuentes (n. 1976), músico y compositor español;
 Patricia Cifuentes, soprano chilena;
 Paula Cifuentes (n. 1985), traductora y escritora española;
 Roberto Cifuentes (n. 1957), ajedrecista chileno nacionalizado español.
 Juan Claudio Cifuentes (1941-2015), divulgador musical y director del programa Jazz porque sí de Radio Clásica de RNE